Bhadrak (district), een district van de Indiase staat Odisha
 Bhadrak (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Bhadrak